Socin ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Socin (1729–1808), Schweizer Arzt
 Adolf Socin (1859–1904), Schweizer Philologe
 Albert Socin (1844–1899), Schweizer Orientalist
 August Socin (1837–1899), Schweizer Chirurg
 Benedikt Socin (1594–1664), Schweizer Politiker
 Bernhard Socin (1777–1854), Schweizer Politiker und Philanthrop
 Emanuel Socin (1628–1717), Schweizer Politiker und Militär
 Tullia Socin (1907–1995), italienische Malerin

Siehe auch:
 Socinus